Broșteni ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Broșteni, Stadt im Kreis Suceava 
 Broșteni (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți
 Broșteni (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea
 Broșteni (Aninoasa), Dorf im Kreis Argeș
 Broșteni (Costești), Dorf im Kreis Argeș
 Broșteni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Broșteni (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Broșteni (Bezdead), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Broșteni (Produlești), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Broșteni (Vișina), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Broșteni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Broșteni (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița
 Broșteni (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Broșteni (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Broșteni (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Broșteni (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu
 Broșteni (Drăgușeni), Dorf im Kreis Suceava
 Broșteni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Broșteni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

Broșteni ist der Name folgender Orte in der Republik Moldau:
 Broșteni (Republik Moldau), Gemeinde in Transnistrien